

Aziende
 Berkeley Cars – casa automobilistica britannica attiva tra il 1956 ed il 1961

Cinema 
 Berkeley – film del 2005 diretto da Bobby Roth

Geografia 
 Regno Unito
 Berkeley – città del Gloucestershire, Inghilterra meridionale
 Stati Uniti
 Berkeley – città della Contea di Alameda, California
 Berkeley – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Berkeley – città della Contea di St. Louis, Missouri
 Berkeley – township della Contea di Ocean, New Jersey

Informatica 
 Cursori secondo Berkeley – tasti per il movimento del cursore, ottenuti utilizzando i tasti comuni h, j, k, l anziché i tasti freccia
 Berkeley Software Distribution – famiglia di sistemi operativi Unix-like

Persone 
 Anthony Ian Berkeley – rapper e produttore discografico trinidadiano
 Augustus Berkeley, IV conte di Berkeley – ufficiale inglese
 Busby Berkeley – regista, coreografo e attore statunitense
 Charles Berkeley, II conte di Berkeley – diplomatico inglese
 George Berkeley – filosofo, teologo e vescovo anglicano irlandese
 George Berkeley, I conte di Berkeley – politico inglese
 James Berkeley, I barone Berkeley – nobile inglese
 James Berkeley, III conte di Berkeley – ammiraglio britannico
 Lennox Berkeley – compositore britannico
 Louisa Berkeley, contessa di Berkeley – nobildonna inglese
 Mary Berkeley – amante di Enrico VIII d'Inghilterra
 Matthew Berkeley – calciatore nevisiano
 Miles Joseph Berkeley – botanico e micologo inglese
 Xander Berkeley – attore e doppiatore statunitense
 Anthony Berkeley Cox – scrittore britannico

Altro 
 716 Berkeley – asteroide
 Università di Berkeley – università della California, nell'omonima città